Kappadokier bzw. Kappadozier steht für:

 Einwohner von Kappadokien, Landschaft in Zentralanatolien, Türkei
 Drei Kappadokier, Sammelbezeichnung für drei Theologen des 4. Jahrhunderts